Spirt Avert AG é um banco de investimentos suíço com valores mobiliários negociados na bolsa suíça sob o símbolo SPA. O foco principal dos investimentos do banco são empresas de capital privado (pré-IPO) e pequenas e médias empresas suíças listadas na bolsa local.

Ligações externas
Site da empresa

Empresas da Suíça